Poľana puede referirse a:
 Poľana, una montaña situada en Eslovaquia;
 Montes Poľana, el sistema montañoso que contiene al pico del mismo nombre;
 Área paisajística protegida de Poľana, un área protegida de Eslovaquia situada en los montes Poľana.